Kleť-observatoriet är ett observatorium söder om Kleťs topp strax utanför České Budějovice, Södra Böhmen, Tjeckien. Det ligger på 1 070 meters höjd och har omkring 150 klara nätter per år. 2013 hade över 1 000 asteroider upptäckts av olika astronomer vid observatoriet. Av dessa saknar 307 känd upptäckare och listas därför som upptäckta av observatoriet. Ytterligare 30 asteroider har upptäckts av projektet Klet Observatory near Earth and other unusual objects observations team and telescope som bedrevs vid observatoriet, mellan 2000 och 2005.

Asteroiden 2199 Kleť är uppkallad efter observatoriet.

Instrument
 1.06-m KLENOT teleskop (sedan 2002)
 0.57-m f/5.2 reflektor (sedan 1993)

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Klet-observatoriet

Källor

Noter

Externa länkar 

Observatorier
Anläggningar i Tjeckien